Die Extraliga 1995/96 war die vierte Spielzeit der slowakischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften und Modus 

Am Start waren mit ŠK Gemer Rimavská Sobota, ŠK Slovan Bratislava, ŠK Tatran Prešov, ŠK Slovan Levice, Slávia UPJŠ Košice, ŠK Dunaj Bratislava, ŠK Trenčín, ŠK Tesla Liptovský Hrádok, Lokomotíva ŽOS Trnava, der zweiten Mannschaft des ŠK Slovan Bratislava und ŠK Medea Martin die ersten elf der Extraliga 1994/95 sowie als Aufsteiger ZŤS Spartak Dubnica, die Juniorenmannschaft des ŠK Slovan Bratislava und die zweite Mannschaft des ŠK Gemer Rimavská Sobota.
Die 14 Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an acht Brettern (dabei musste mindestens eine Frau eingesetzt werden), über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend der direkte Vergleich und danach die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für eine Gewinnpartie, ein halber Punkt für eine Remispartie, kein Punkt für eine Verlustpartie). Da die Ligastärke zur kommenden Saison auf 12 reduziert wurde, stiegen die fünf Letzten ab und wurden durch drei Aufsteiger aus der 1. liga ersetzt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1995/96.

Termine 

Die Wettkämpfe wurden gespielt am 14. und 15. Oktober, 18. und 19. November, 2. und 3. Dezember 1995, 20. und 21. Januar, 10., 11., 24. und 25. Februar sowie 16. und 17. März 1996.

Saisonverlauf 

Im Titelkampf lieferten sich der ŠK Slovan Bratislava und der ŠK Medea Martin einen Zweikampf, den Bratislava erst in der letzten Runde für sich entschied. ZŤS Spartak Dubnica und die zweite Mannschaft von ŠK Gemer Rimavská Sobota standen vorzeitig als Absteiger fest, während die Entscheidung über die übrigen drei Abstiegsplätze erst in der ersten letzten Runde. Der Titelverteidiger ŠK Gemer Rimavská Sobota rettete sich durch einen Sieg auf den neunten Platz, so dass ŠK Tesla Liptovský Hrádok sowie die zweite und die Juniorenmannschaft des ŠK Slovan Bratislava absteigen mussten.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schachveranstaltung 1995
Schachveranstaltung 1996